{{Ficha de noble
|nombre = María de Mecklemburgo-Schwerin
|título = Gran duquesa de Rusia
|imagen = Maria Pavlovna Romanov.jpg
|tamaño de imagen = 
|epígrafe = 
|otros títulos = Duquesa de Mecklemburgo
|nombre completo = María Alejandrina Isabel Leonor
|fecha de nacimiento = 14 de mayo de 1854
|lugar de nacimiento = Palacio de Ludwigslust,  Gran Ducado de Mecklemburgo-Schwerin
|fecha de defunción = 6 de septiembre de 1920 (66 años)
|lugar de defunción = Contrexéville,  Francia
|lugar de entierro = Capilla de San Vladímir y Santa María Magdalena, Contrexéville
|religión = Ortodoxa rusa (antes: luteranismo)
|casa real = Mecklemburgo-Schwerin
|padre = Federico Francisco II de Mecklemburgo-Schwerin
|madre = Augusta de Reuss-Köstritz
|consorte = 
|descendencia = Véase matrimonio y descendencia|escudo = Coat of Arms of Grand Duchess Maria Pavlovna of Russia (Order of Queen Maria Luisa).svg
}}

María de Mecklemburgo-Schwerin (en alemán, Marie zu Mecklenburg-Schwerin; Ludwigslust, 14 de mayo de 1854-Contrexéville, 6 de septiembre de 1920), posteriormente gran duquesa María Pávlovna de Rusia, fue la hija del gran duque Federico Francisco II de Mecklemburgo-Schwerin y de su primera esposa, la princesa Augusta de Reuss-Köstritz. Contrajo matrimonio con el gran duque Vladímir Aleksándrovich de Rusia.

Nacimiento y primeros años

María nació en el palacio de Ludwigslust el 14 de mayo de 1854, siendo la tercera hija del gran duque Federico Francisco II de Mecklemburgo-Schwerin y su primera esposa, la princesa Augusta de Reuss-Köstritz. Tras su conversión a la fe ortodoxa fue llamada María Pávlovna y era conocida como Miechen o María Pávlovna la mayor. Era sobrina nieta del emperador alemán Guillermo I de Alemania. Su madre murió en 1862, cuando María tenía solo ocho años. La segunda esposa de su padre, Ana de Hesse-Darmstadt, también falleció en 1865. En 1868, el gran duque Federico Francisco II contrajo nuevo matrimonio con María de Schwarzburgo-Rudolstadt, solo cuatro años mayor que María.

 Matrimonio y descendencia 
Se casó con el tercer hijo del zar Alejandro II de Rusia, el gran duque Vladímir Aleksándrovich de Rusia (1847-1909), el 28 de agosto de 1874 en el palacio de Invierno de San Petersburgo. Ella estaba comprometida con Jorge Alberto de Schwarzburgo-Rudolstadt, pero rompió el compromiso tan pronto como conoció a Vladímir. Tardaron tres años más antes de que se les permitiera casarse, pues siendo luterana, se negó a convertirse a la Iglesia ortodoxa rusa. El zar Alejandro II llegó finalmente a un acuerdo con la pareja, para permitir que Vladímir se casase con ella. De esta manera, María siguió siendo luterana, adoptando el nombre ruso de María Pávlovna. Más adelante, la gran duquesa terminó por convertirse a la fe ortodoxa, quizás para no entorpecer los derechos de su hijo Cirilo al trono. La pareja tuvo cinco hijos: 
 Alejandro Vladímirovich (1875-1877), muerto en la infancia.
 Cirilo Vladímirovich (1876-1938).
 Borís Vladímirovich (1877-1943).
 Andrés Vladímirovich (1879-1956).
 Elena Vladímirovna (1882-1957).

Vida en Rusia y viajes

En San Petersburgo, María y Vladimir vivían en el Palacio de Vladimir, a orillas del río Nevá, construido para la pareja por Alejandro II. La gran duquesa siempre fue muy activa socialmente y era considerada una de las principales anfitrionas de la corte rusa. Era adicta al juego y se solía saltar con frecuencia la prohibición impuesta por su sobrino, el zar Nicolás II, de jugar a la ruleta y al baccarat en casas particulares. Esto la llevó a un destierro temporal de la corte.

María pasaba a menudo largas temporadas en París, donde se hizo conocida por su prodigalidad. Regularmente encargaba colecciones de joyas a Cartier, que serían muy admiradas. En la capital francesa buscaba especialmente la compañía de la condesa Greffulhe y la condesa de Chevigné.

María era muy ambiciosa y deseaba casar a su única hija, Elena, con un príncipe heredero. Se comprometió a Elena con Maximiliano de Baden, heredero del Gran Ducado de Baden. Cuando se rompió el compromiso, se desató la ira de María. Cuando el príncipe Nicolás de Grecia, tercer hijo del rey Jorge I, que no tenía perspectivas en la sucesión al trono, solicitó la mano de Elena, la gran duquesa no estuvo de acuerdo hasta 1902. En 1905, el hijo de María, Cirilo, se casó con la princesa Victoria Melita de Sajonia-Coburgo-Gotha. Cirilo y Victoria eran primos hermanos y la Iglesia ortodoxa rusa tenía prohibido este tipo de matrimonios, por lo que el zar no estaba de acuerdo con este enlace y revocó el título de gran duque a Cirilo. Este trato a su hijo condujo al conflicto entre el matrimonio Vladímir y el zar. Después de algunas muertes en la familia del zar, Nicolás II le devolvió su título a Cirilo y se colocó tercero en la línea de sucesión al trono.

Después de la muerte de su esposo en 1909, María lo sucedió como presidenta de la Academia Imperial de las Artes. Durante los últimos años del reinado de Nicolás II, mantuvo su propia corte, una de las más cosmopolitas y populares de San Petersburgo.

María estaba enfrentada no solo con el zar, sino también con su esposa, Alejandra Fiódorovna. Después de que Nicolás II asumiera el mando del ejército ruso en agosto de 1915, en el curso de la Primera Guerra Mundial, María, como otros Románov, temía una autocracia de facto de la zarina. En el invierno de 1916-1917, se decía que ella y sus hijos habían considerado dar un golpe de Estado contra Nicolás II para forzar su abdicación. Pretendía lograr el ascenso del hijo de Nicolás, el zarévich Alejo, con uno de sus hijos como regentes, el gran duque Cirilo o el gran duque Nicolás. En la búsqueda de apoyo para el golpe de Estado, parece que ella le dijo al presidente de la Duma, Mijaíl Rodzyanko, que la emperatriz debía ser "aniquilada". Sin embargo, no hay evidencia documental para esta tesis.

 Huida de Rusia 

La gran duquesa celebró la distinción de ser la última de los Románov en escapar de la Rusia revolucionaria, así como de los primeros en morir en el exilio. Aún con la esperanza de que, debido a la enfermedad del heredero de Nicolás II, su hijo mayor, Cirilo, se convertiría algún día en zar, María pasó los años 1917-1918 con sus dos hijos menores en el Cáucaso. Con el avance de los bolcheviques, el grupo decidió en 1918 escapar a bordo de un barco de pesca a Anapa. María pasó catorce meses en esta ciudad y se negó a acompañar a su hijo Boris en su huida de Rusia. Cuando por fin se presentó la oportunidad de huir a través de Constantinopla, se negaron a salir de ella por temor a ser sometidos a la indignidad del registro. El 13 de febrero de 1920, cuando el comandante en jefe del Ejército Blanco anunció que la guerra civil se había perdido, consintió finalmente en exiliarse. María, junto a su hijo Andrés, la amante de este, Mathilde Kschessinska, y el hijo de ambos, Vladímir (Vova), se embarcaron en un buque italiano que se dirigía a Venecia.   

La gran duquesa Olga Aleksándrovna de Rusia se encontró con María en el puerto de Novorosíisk a principios de 1920: "Haciendo caso omiso del peligro y de las difíciles condiciones de vida, mantiene obstinadamente todos los adornos del esplendor y la gloria de antaño. Y de alguna manera lo consigue... incluso cuando algunos generales no logran encontrar un caballo y un carro viejo para su seguridad, la tía Miechen ha hecho un largo viaje en su propio tren. Vulneraba todos los derechos - pero era el suyo. Por primera vez en mi vida he encontrado placer en besarla ...". Desde Venecia se trasladó a Francia a través de Suiza, donde María ya mostraba problemas de salud después del agotador viaje. Murió el 6 de septiembre de 1920, a la edad de sesenta y seis años, rodeada por su familia en Contrexéville, en la región de los Vosgos, donde tenía una villa. Así, María fue la última emigrante noble que abandonó Rusia poco después de la Primera Guerra Mundial y la primera en morir en el exilio. Fue enterrada en la capilla ortodoxa construida en 1909 en Contrexéville. Con la ayuda de un amigo de la familia, sus famosas joyas fueron sacadas de contrabando de Rusia en una maleta diplomática. Una de sus tiaras es hoy propiedad de la reina Isabel II del Reino Unido, la famosa tiara Vladímir.

 Distinciones honoríficas 
  Dama gran cruz de la Orden de Santa Catalina ().
  Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa ( Reino de España).
  Dama gran cruz con corona de gemas de la Orden de la Corona Wéndica (en diamantes). ( Gran Ducado de Mecklemburgo-Schwerin).
  Condecorada con la decoración para damas de la Orden de la Corona Wéndica (en diamantes). (Gran ducado de Mecklemburgo-Schwerin).

 Ancestros 

 Referencias 

 Bibliografía 
 Olga Barkowez, Fjodor Fedorow, Alexander Krylow: „Peterhof ist ein Traum...“ - Deutsche Prinzessinnen in Russland''. Berlín 2001, ISBN 3-86124-532-9

Duquesas no reinantes de Mecklemburgo-Schwerin
Nobles de Rusia del siglo XIX
Nobles de Rusia del siglo XX
Mujeres en la Primera Guerra Mundial
Damas grandes cruces de la Orden de Santa Catalina
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Grandes cruces con corona de gemas de la Orden de la Corona wéndica (en diamantes)
Condecoradas con la decoración para damas de la Orden de la Corona Wéndica (en diamantes)
Maria
Rusos de la Primera Guerra Mundial